La Queue du marsupilami est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem, Greg et André Franquin. L'ouvrage est publié en 1987.

Résumé 
Bring M. Backalive se rend en Palombie. Il rencontre un Indien, qui l'aide à capturer un marsupilami. Mais l'animal mène la vie dure au chasseur et à l'Indien par une série de blagues de son goût. Le soir tombé, les deux hommes, bien échaudés, construisent un piège. Mais le marsupilami, méfiant, parvient à s'échapper. Au matin, alors qu'ils pensent que le piège a fonctionné, les deux hommes se disputent, car ils ont des projets différents, l'Indien voulant servir l'animal en festin à sa tribu. Ainsi, la situation dégénère quand la tribu se ramène. Mais Marsu fait le ménage lui-même, en chassant tout le monde de la forêt…

Personnages principaux 
le Marsupilami,
la Marsupilamie,
les petits Marsupilamis,
Bring M. Backalive.

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1987
Album Marsu Productions